Prva liga SR Јugoslavije u fudbalu (1993/1994) była 2. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 20 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna Partizan Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobył Savo Milošević, który w barwach klubu Partizan Belgrad strzelił 21 goli.

Zasady przyznawania punktów 
 Zwycięstwo: 2 punkty
 Remis: 1 punkt
 Porażka: 0 punktów

1. runda

1.A Liga 

Punkty bonusowe do następnej rundy:
 Partizan: 13 pkt (7 pkt za zajęcie 1. miejsca, 6 pkt za zdobycie 27-29 punktów)
 Crvena zvezda: 11 pkt (6 pkt za zajęcie 2. miejsca, 5 pkt za zdobycie 24-26 punktów)
 Vojvodina: 10 pkt (5 pkt za zajęcie 3. miejsca, 5 pkt za zdobycie 24-26 punktów)
 Zemun: 8 pkt (5 pkt za zajęcie 4. miejsca, 3 pkt za zdobycie 18-20 punktów)
 Proleter: 7 pkt (4 pkt za zajęcie 5. miejsca, 3 pkt za zdobycie 18-20 punktów)
 Budućnost: 7 pkt (4 pkt za zajęcie 6. miejsca, 3 pkt za zdobycie 18-20 punktów)

Drużyny, które zagrały w 2. rundzie w grupie spadkowej, rozpoczynały zmagania od zerowego punktowego.

1.B Liga 

Punkty bonusowe do następnej rundy:
 OFK Beograd: 7 pkt (3 pkt za zajęcie 1. miejsca, 4 pkt za zdobycie 21-23 punktów)
 Spartak Subotica: 6 pkt (2 fpkt za zajęcie 2. miejsca, 4 pkt za zdobycie 21-23 punktów)
 Radnički Jugopetrol: 4 pkt (1 pkt za zajęcie 3. miejsca, 3 pkt za zdobycie 18-20 punktów)
 FK Bečej: 4 pkt (1 pkt za zajęcie 4. miejsca, 3 pkt za zdobycie 18-20 punktów)

Drużyny, które zagrały w 2. rundzie w grupie spadkowej, rozpoczynały zmagania od zerowego punktowego.

2. runda

1.A Liga

1.B Liga

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Srbije i Crne Gore

Bibliografia 
 

1993 w piłce nożnej
1994 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii i Czarnogórze